Волчков Василь Олексійович (1871—1921) — український народний скульптор, майстер художнього литва.
 Волчков Василь Васильович — депутат Верховної Ради СРСР 1—3-го скликань (1941—1954).
 Волчков Володимир Микитович (Вільний) — письменник, кандидат фізико-математичних та економічних наук.
 Волчков Володимир Миколайович — білоруський тенісист і тренер; дворазовий півфіналіст турнірів Великого шолома (по разу — в одиночному і парному розряді); переможець одного турніру ATP в парному розряді.
 Волчков Олександр Анатолійович — український футболіст.

 Волчкова Юлія Вадимівна (1974—2018) — українська театральна та кіноакторка.

російські прізвища